Agera peut désigner :
 Koenigsegg Agera, voiture du constructeur suédois Koenigsegg ;
 Koenigsegg Agera R, évolution de la précédente.

AGERA est un sigle qui peut faire référence à :
 Alliance des grandes écoles Rhône-Alpes, regroupement de grandes écoles françaises.